Paul Schmidt (atleet)
Paul Schmidt (tolk)
Paul Schmidt (uitvinder)